Ахиок:
 Ахиок —  город в Кадьяк-Айленд, Аляска, США.
 Ахиок — аэропорт Ахиок.